«3 a.m.» — второй официальный сингл с альбома Relapse американского рэпера Эминема. Этот сингл был спродюсирован Dr. Dre. Выпуск состоялся 28 апреля 2009 на интернет-ресурсе iTunes. Презентация музыкального видео прошла 2 мая в 10:00 пополудни на Cinemax.

Список композиций 
Цифровой сингл

Музыкальное видео 
На 3 a.m. был снят видеоклип, в котором Эминем представал в виде маньяка. Клип выполнен в мрачной манере, много сцен жестокости (в финале рэпер даже принимает кровавую ванну). В одной из сцен в кадр попадает телевизор, на его экране демонстрируется ещё один клип с альбома Relapse — «Crack a Bottle».

Чарты 
«3 a.m.» дебютировала на 32-й позиции в Billboard Hot 100 с 66.000 загрузок в первую неделю.

Примечания

Ссылки 
 Eminem 3am Music Video & Lyrics
 

Песни 2008 года
Песни Эминема
Песни, написанные Эминемом
Песни, написанные Dr. Dre
Песни, спродюсированные Dr. Dre
Синглы Interscope Records
Синглы Aftermath Entertainment
Синглы Shady Records
Композиции хорроркора